Nils Olsson ist der Name folgender Personen:

* Nils Olsson (Architekt) (1891–1951), schwedischer Architekt 
 Nils Olsson (Sänger) (* 1970), schwedischer Sänger (Tenor) 
 Nils Olsson i Rödningsberg (1873–1955), schwedischer Politiker
 Nils Ludvig Olsson (1893–1974), schwedischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Niels Olsen